

Personnalité 

 Andrea Zanussi (né en 1961), pilote de rallye italien.
 Giacomo Zanussi (1894-1966), général italien.
 Krzysztof Zanussi (né en 1939), réalisateur polonais.

Économie 
 Zanussi , fabricant italien d'électroménager, racheté par le suédois Electrolux.